Touch the Sky – album di Carole King del 1979
 Touch the Sky – album degli A Touch of Class del 2003
 Touch the Sky – singolo di Kanye West del 2006, dall'album Late Registration
 Touch the Sky – EP dei Radical Face del 2010
 Touch the Sky – singolo di Sean Paul del 2012, dall'album Tomahawk Technique